Heliopathes är ett släkte av koralldjur. Heliopathes ingår i familjen Cladopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Heliopathes